American Fork ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 American Fork (Utah), Ortschaft im Bundesstaat Utah
 American Fork Big Sheep Creek, Ortschaft im Bundesstaat Washington

American Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 American Fork (Musselshell River), Fluss im Bundesstaat Montana
 American Fork (Utah Lake), Fluss im Bundesstaat Utah
 Middle Fork American Fork, Fluss im Bundesstaat Montana
 North Fork American Fork, Fluss im Bundesstaat Montana
 South Fork American Fork, Fluss im Bundesstaat Montana